Кубок Германии по футболу 2013/2014 — 71-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 2 августа 2013 года, финал состоялся 17 мая 2014 года на Олимпийском стадионе в Берлине. Обладателем Кубка в 17-й раз стала мюнхенская Бавария.

Команды-участники

Расписание 
Расписание Кубка Германии 2013-14 планируется следующим образом:
 Раунд 1: 2-5 августа 2013 года
 Раунд 2: 24-25 сентября 2013 года
 Раунд 3: 3-4 декабря 2013 года
 Четвертьфинал: 11-12 февраля 2014 года
 Полуфинал: 15-16 апреля 2014 года
 Финал: 17 мая 2014 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Первый раунд

Сетка турнира

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 10 августа 2013 года. Матчи второго раунда прошли 24—25 сентября.

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 29 сентября 2013 года. Матчи прошли 3—4 декабря 2013 года.

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка состоялась 8 декабря 2013 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка прошла 12 февраля 2014 года.

Финал

Примечания

Ссылки 
 DFB-Pokal on kicker.de

2013
Германия